Kärnten () steht für:
 Kärnten, ein Bundesland der Republik Österreich
 Geschichte Kärntens → Herzogtum Kärnten, ein Herzogtum im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und ein österreichisches Kronland
 Slovenska Koroška, eine slowenische Landschaftsbezeichnung, der in Slowenien liegende Teil des ehemaligen Herzogtums
 Koroška (Statistische Region), eine slowenische statistische Region, nicht deckungsgleich mit der Landschaft
 Kärnten (Schiff, 1941), ein Trossschiff der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg
 FC Kärnten, Fußballverein aus der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt
 SK Austria Kärnten, Fußballverein aus der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt
 (6451) Kärnten, ein Asteroid
sowie für
 Arnolf von Kärnten († 899), ostfränkischer König und römisch-deutscher Kaiser

Siehe auch: